Чарівник смарагдового міста:

 Чарівник Смарагдового міста — казкова повість Олександра Волкова, переробка казки Френка Баума «Дивовижний Чарівник з Країни Оз», написана в 1939 році.
 Чарівник Смарагдового міста (телеспектакль) — телевізійний ляльковий спектакль за повістю Олександра Волкова ЦТ СРСР, 1968. Режисер— Ніна Зубарєва.
 Чарівник Смарагдового міста (мультфільм) — 10-серійний ляльковий мультфільм за повістями Олександра Волкова, студія «Екран», СРСР, 1974 рік. Режисери — Олександр Боголюбов, Кирило Малянтович.
 Чарівник Смарагдового міста (фільм) — екранізація казки Олександра Волкова, Росія, 1994. Режисер — Павло Арсенов.
 Чарівник Смарагдового міста (фільм, 2024) — майбутній російський фільм, екранізація казки Олександра Волкова.
 Чарівник Смарагдового міста (ансамбль) — музична група (скорочено, російською — ВІГ), заснована у грудні 1984 року в м. Зеленограді (округ Москви).

Див. також 
 Пригоди в Смарагдовому місті (мультфільм) — 4-серійний мультфільм за двома казками Френка Баума, Росія, 1999 рік.
 Чарівник (значення)